October Road, album door James Taylor.
October Road, Amerikaanse televisieserie.